4. etape af Tour de France 2018 gik fra La Baule-Escoublac til Sarzeau 10. juli 2018.

Fernando Gaviria vandt sin anden etapesejr, mens Greg Van Avermaet forsvarede den gule førertrøje.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

04